Бюджет Москвы в соответствии с законом Москвы № 39 от 10 сентября 2008 года наряду с бюджетами Московского городского фонда обязательного медицинского страхования и муниципальных образований образует бюджетную систему города Москвы.

Показатели московского бюджета

При мэре Юрии Лужкове

При мэре Сергее Собянине 
В 2017 году доходы бюджета города Москвы впервые превысили 2 трлн рублей, увеличившись в два раза по сравнению с 2009 годом. На начало десятилетия долг Москвы составлял примерно 300 млрд рублей, а к 2018 году его размер сократился почти в десять раз до 34 млрд рублей. В структуре доходов за десятилетие более 70 % поступлений в городской бюджет обеспечивали налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц.

См. также 
 Экономика Москвы

Примечания

Ссылки 
 Сайт бюджета города Москвы — www.budget.mos.ru

Экономика Москвы
Бюджетная система Российской Федерации